Люди:
 Глібів Леонід Іванович
Села:
 Глібів — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Гусятинський район
 Глібів — Хмельницька область, Новоушицький район